Karel Hesenský (23. dubna 1809 Darmstadt – 20. března 1877 Darmstadt) byl druhým přeživším synem Ludvíka II. Hesenského a jeho manželky Vilemíny Luisy Bádenské.

Manželství 
V roce 1836 se Karel oženil s princeznou Alžbětou Pruskou, dcerou Viléma Pruského (bratr Fridrcha Viléma III.) a Marie Anny Hesensko-Homburské. Byli spolu nešťastní, neboť Karel upřednostňoval život v armádě, místo aby trávil čas se svou rodinou.

19. března 1877 obdržela královna Viktorie telegram od své dcery Alice, manželky Karlova syna Ludvíka, v němž psala, že se „obávají nejhoršího“. Následující večer dostala královna od Alice zprávu, že Karel „zemřel poměrně klidně po šesté“. Královna byla Karlovou smrtí zřejmě otřesena, po jeho smrti o něm ve svém deníku psala jako o „drahém princi Karlovi Hesenském“, a později: „Tak se rmoutím a hluboce cítím s ubohým princem Karlem“.

Karlův nejstarší syn Ludvík se stal po smrti Karlova staršího bezdětného bratra Ludvíka III. hesenským velkovévodou.

Potomci 
 Ludvík IV. Hesenský (12. září 1837 – 13. března 1892), velkovévoda hesenský od roku 1877 až do své smrti, ⚭ 1862 Alice Sasko-Koburská (25. dubna 1843 – 16. prosince 1878), druhorozená dcera britské královny Viktorie
 Jindřich Hesenský (28. listopadu 1838 – 16. září 1900),
 ⚭ 1878 Caroline Willich von Pöllnitz (1848–1879)
 ⚭ 1892 Emilie Hrzic de Topuska (1868–1961)
 Anna Hesensko-Darmstadtská (25. května 1843 – 16. dubna 1865), ⚭ 1864 Bedřich František II. Meklenbursko-Zvěřínský (28. února 1823 – 15. dubna 1883), meklenbursko-zvěřínský velkovévoda
 Vilém Hesenský (16. listopadu 1845 – 24. května 1900), ⚭ 1884 Josephine von Lichtenberg (11. srpna 1857 – 24. února 1942)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hesensko-Darmstadtští
Narození v roce 1809
Narození 23. dubna
Narození v Darmstadtu
Úmrtí v roce 1877
Úmrtí 20. března
Úmrtí v Darmstadtu
Muži